De 20 km van Parijs is een hardloopwedstrijd over de weg van 20 kilometer lang die sinds 1979 jaarlijks in Parijs wordt gehouden. Sinds 2002 is de organisatie in handen van Association Sportive et Culturelle de l’Air (Ascair). Het evenement heeft de status IAAF Bronze Label Road Race.

Parcoursrecords
 Mannen: 55.51 - Colin Moore  (1985)
 Vrouwen: 1:05.01 - Cynthia Limo  (2013)

Uitslagen

Externe link
  Officiële website

Atletiekwedstrijd in Frankrijk
Hardloopwedstrijd over 20 kilometer
Sportevenement in Parijs